La dédicace à saint Quentin est souvent le signe, dans le nord de la Gaule romaine, d'une fondation de très haute Antiquité, remontant au début du Moyen Âge. L’église Saint-Quentin peut faire référence aux édifices suivant :

Église Saint-Quentin,  à Mayence

Église Saint-Quentin, à Hasselt, choisie comme cathédrale en 1967 (nouveau diocèse de Hasselt)
 Église Saint-Quentin, à Lives-sur-Meuse
 Église Saint-Quentin, à Louvain
 Église Saint-Quentin, à Quaregnon
 Église Saint-Quentin, à Tournai
 Église Saint-Quentin, à Waret-la-Chaussée

Aisne

 Église Saint-Quentin de Lugny
 Basilique Saint-Quentin de Saint-Quentin
 église Saint-Quentin de Vadencourt
 Église Saint-Quentin de Voulpaix

Aube
 Église Saint-Quentin de Mathaux
 Église Saint-Quentin de Troyes

Calvados
 Église Saint-Quentin de Luc-sur-Mer

Haute-Garonne
 Église Saint-Quentin ou Saint-Quintin, ancienne église de Toulouse, détruite pendant la Révolution française

Loiret
 Église Saint-Quentin de Baccon

Mayenne
 Église Saint-Quentin de La Pellerine

Meurthe-et-Moselle
 Église Saint-Quentin de Pulnoy
Moselle
 Église Saint-Quentin de Longeville-lès-Metz
 Église Saint-Quentin de Scy-Chazelles

Nord
 Église Saint-Quentin de Villers-Plouich

Pas-de-Calais
 Église Saint-Quentin de Montcavrel à Montreuil

Saône-et-Loire
 Église Saint-Quentin d'Autun

Somme
 Église Saint-Quentin d'Estrées-Deniécourt 
 Église Saint-Quentin de Fressenneville 
 Église Saint-Quentin d'Halloy-lès-Pernois 
 Église Saint-Quentin de Sailly-Laurette
 Église Saint-Quentin de Salouël

Val-d'Oise
 Église Saint-Quentin de Nucourt
 Église Saint-Quentin de Valmondois

Saint-Quentin